Intelligence Community (englisch für Nachrichtendienstgemeinschaft) steht für:

United States Intelligence Community
Intelligence Community Comprehensive National Cyber-Security Initiative Data Center

Siehe auch:
 Liste der Nachrichtendienste